Euthalenessa är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Darboux 1899. Euthalenessa ingår i familjen Sigalionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Euthalenessa